Skarżyński oder Skarzynski ist der Familienname folgender Personen:

Henryk Skarżyński (* 1954), polnischer Arzt
Hilary Skarżyński (1925–1987), polnischer Eishockeyspieler
 Kazimierz Skarżyński (1887–1962), polnischer Zeuge der Exhumierungen in Katyn
Witold von Skarzynski (1850–1910), deutsch-polnischer Politiker